Alston může být:

 Alston (Georgie) – město v Georgii
 dřívější název města Dresser v Kalifornii
 Alston (Devon) – vesnice v hrabství Devon v Anglii
 Alston (Cumbria) – malé město v hrabství Cumbria v Anglii

Externí odkazy